Saualm ist die Bezeichnung für:

 einen Mittelgebirgszug in den Lavanttaler Alpen in Kärnten, siehe Saualpe.
 ein nach dem Mittelgebirgszug benanntes ehemaliges Asylwerberheim Wölfnitz.